Islandia puede referirse a:

Estados Actuales 
Islandia país de Europa.

Estados Desaparecidos 
 Reino de Islandia, reino de Europa de 1918 a 1944.

Localidades 
 Islandia (Florida), ciudad en el condado de Miami-Dade, estado estadounidense de Florida.
 Islandia (Nueva York), villa en el condado de Suffolk, estado estadounidense de Nueva York.
 Islandia (Yavarí), capital de distrito en el departamento de Loreto en Perú.

Deportes 
 Selección de fútbol de Islandia, equipo que representa a Islandia